Mad River – gruppo musicale statunitense
 Mad River – album dei Mad River del 1968
 Mad River – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della California